

Geografia 

 Linares – capoluogo della provincia omonima
 Provincia di Linares – provincia del Cile

 Linares – comune della Colombia nel dipartimento di Nariño

 Linares – comune del Messico nello Stato di Nuevo León

 Linares – comune della provincia di Jaén
 Linares de Mora – comune della provincia di Teruel
 Linares de la Sierra – comune della provincia di Huelva
 Linares de Riofrío – comune della provincia di Salamanca

Persone
 Andreu Linares – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Francisco Linares Alcántara – politico venezuelano
 Jaime Miguel Linares – calciatore angolano
 Joan Linares – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Jorge Linares – pugile venezuelano
 Manuel Linares Rivas – politico, drammaturgo e giurista spagnolo
 Rebeca Linares – attrice pornografica spagnola
 Roberto Linares – calciatore cubano
 Vincenzo Linares – giornalista e scrittore italiano